Schabak steht für:
 Schabak (Ethnie), ethnische Gruppe im Irak
 Schabaki, Dialekt der Zaza-Gorani-Gruppe der nordwestiranischen Sprachen
 Schabak Modelle, Spielwarenhersteller
 Schin Bet, israelischer Geheimdienst